Die Bezeichnung Demen kann sich beziehen auf:

 Demos, die Unterteilung des Staatsvolkes in einer antiken Polis
 spätantike und frühmittelalterliche Zirkusparteien in Konstantinopel
 die Gemeinde Demen im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland)